Fuck The Millennium má více významů:

 Fuck The Millennium (Scooter) – singl německé skupiny Scooter
 Fuck The Millennium (The KLF) – singl britské skupiny The KLF